Ви́ктор Бара́нов:
 Баранов, Виктор Алексеевич (1947—2020) — советский, казахстанский, российский автор-исполнитель.
 Баранов, Виктор Викторович (род. 1967) — российский боксёр-профессионал.
 Баранов, Виктор Дмитриевич (1928—2005) — заслуженный тренер СССР.
 Баранов, Виктор Иванович (1941—2016) — советский и российский изобретатель, художник, известный фальшивомонетчик.
 Баранов, Виктор Ильич (1906—1996) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Баранов, Виктор Кириллович (1901—1970) — кавалерист, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Баранов, Виктор Михайлович (род. 1935) — советский и российский физик, профессор МИФИ, лауреат Государственной премии РФ.
 Баранов, Виктор Михайлович (род. 1946) — советский и российский физиолог, академик РАН.
 Баранов, Виктор Михайлович (род. 1964) — российский артист балета, солист Пермского театра.
Баранов, Виктор (1893—?) — российский пловец и прыгун в воду.